Chalupa je příjmení více osob:

 Albín Chalupa (1880–???) – československý politik, poslanec za sociální demokraty
 Aleš Chalupa (1924–1993) – český archivář, pracovník Archivu Národního muzea v Praze
 Bohuslav Chalupa (* 1960) – český politik
 Dalibor Chalupa (1900–1983) – český spisovatel
 Eduard Chalupa (1897–1960) – český legionář, skautský vedoucí a posléze kolaborant
 František Chalupa – více osob
 Jaromír Chalupa (* 1955) – český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Jiří Chalupa (* 1946) – dramaturg a scenárista České televize
 Jiří Chalupa (1923–1980) – český herec působící v Divadle bratří Mrštíků, původem z Českých Budějovic
 Karel Chalupa (1902–1963) – československý politik a poslanec
 Kristián Chalupa (* 1950) – český novinář a spisovatel
 Leopold Chalupa (1927–2021) – sudetoněmecký voják a generál Německé armády, bývalý velitel sil Severoatlantické aliance pro Střední Evropu
 Milan Chalupa (* 1953) – český hokejista
 Petr Chalupa – český hudebník
 Petr Chalupa (* 1954) – český kněz a teolog
 Radek Chalupa – více různých osob
 Rudolf Chalupa (1875–???) – československý politik, poslanec za sociální demokraty
 Tomáš Chalupa (* 1974) – český novinář a politik
 Václav Chalupa (* 1967) – český sportovec, veslař
 Václav Chalupa (* 1974) – český herec
 Vlastimil Chalupa (1919–???) – český politik KSČ, za normalizace československý ministr spojů
 Vlastislav Chalupa (1919–2002) – československý politik, emigrant a agent StB

Chalupová 
 Barbora Chalupová (* 1993, Praha) – česká filmová režisérka a scenáristka
 Lenka Chalupová (* 1973, Přerov) – česká spisovatelka a novinářka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení